ARA General Belgrano  — назва низки бойових кораблів ВМС Аргентини, названих  на честь борця за незалежність Аргентини Мануеля Бельграно

 ARA General Belgrano (1896) — броненосний крейсер типу «Джузеппе Гарібальді». На службі протягом 1898-1947 років.
 ARA General Belgrano — легкий крейсер типу «Бруклін». Збудований у 1945 році під назвою «USS Phoenix (CL-46)». Проданий Аргентині у 1951 році. Потоплений 2 травня 1982 року британським підводним човном «Конкерор» під час Фолклендської війни.

Назви військових кораблів Аргентини